Siragusa ist der Familienname folgender Personen:

 Kaitlyn Michelle Siragusa (* 1993), US-amerikanische Twitch-Streamerin, Youtuberin und Model
 Irene Siragusa (* 1993), italienische Leichtathletin
 Mary Siragusa (1920–2002), dominikanische Pianistin und Musikpädagogin
 Tony Siragusa (1967–2022), US-amerikanischer Footballspieler, Fernsehmoderator, Unternehmer, Schauspieler